Park zdrojowy
 Park Zdrojowy w Ciechocinku
 Park Zdrojowy w Dusznikach-Zdroju
 Park Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju
 Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju
 Park Zdrojowy w Międzyzdrojach
 Park Zdrojowy w Nałęczowie
 Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju
 Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju
 Park Zdrojowy w Rabce-Zdroju
 Park Zdrojowy w Świnoujściu